Ludwig Haymann ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Haymann (Mediziner) (1877–1962), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Ludwig Haymann (Sportler) (1901–1959), deutscher Boxer, Kugelstoßer und Sportjournalist